Výraz Mánička může mít několik významů:

 zdrobnělina jména Máňa (tvar ženského křestního jména Marie)
 Mánička (loutka) – loutková postavička vystupující v představeních Divadla Spejbla a Hurvínka
 mánička (označení) – v 60. a 70. letech minulého století označení pro mladého muže s dlouhými vlasy